Ілля II:

 Ілля II Єрусалимський — Патріарх Єрусалимський
 Ілля ІІ (Католикос-патріарх всієї Грузії)
 Ілля II Рареш (* 1531 — † 1562) — господар Молдовського князівства